Чаудри Гулам Расул (, 1 мая 1931, Амритсар, Британская Индия — 1991) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник. Олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1956 года.

Биография 
Гулам Расул родился 1 мая 1931 года в индийском городе Амритсар.

Окончил сельскохозяйственный университет в Лайяллпуре. Был капитаном университетской команды по хоккею на траве.

Работал преподавателем в колледже Атчисон в Лахоре, был заместителем комиссара по вопросам поселений. Позже уехал в США, в течение трёх лет учился в Канзасском университете, где получил степень доктора сельского хозяйства.

Был директором колледжа Атчисон, три года занимал пост вице-канцлера сельскохозяйственного университета в Лайяллпуре. В дальнейшем работал управляющим директором Пенджабской корпорации развития сельского хозяйства, секретарём департамента по уходу за животными в Пенджабе, министром сельского хозяйства Пенджаба.

Неоднократно участвовал в международных конференциях и семинарах. Был почётным секретарём Пакистанской ассоциации науки. Стал первым азиатом, которого Канзасский университет наградил премией Life Achievement Award.

В 1956 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 5 матчей, мячей не забивал.

В 1960 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал золотую медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 6 матчей, мячей не забивал. Был капитаном команды.

В 1958 и 1962 годах в составе сборной Пакистана стал чемпионом летних Азиатских игр в Токио и Джакарте.

В 1956-1963 годах провёл за сборную Пакистана 48 матчей, мячей не забивал.

По окончании игровой карьеры стал менеджером, а позже вице-президентом Пакистанской хоккейной федерации.

В 1970 году получил правительственную награду Pride of Perfomance.

Умер в 1991 году.

Семья 
Сын Гулама Расула Ахтар Расул (род. 1954) выступал за сборную Пакистана по хоккею на траве, стал серебряным призёром летних Олимпийских игр 1972 года и бронзовым призёром летних Олимпийских игр 1976 года.

Племянник Гулама Расула Аршад Чаудри (1950—2015) также играл за сборную Пакистана на Олимпиаде-76 и выиграл бронзу.

Примечания 

Хоккеисты на траве Пакистана
Олимпийские чемпионы от Пакистана
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве